Nordend steht für:
 einen Gipfel im Monte-Rosa-Massiv auf der italienisch-schweizerischen Grenze, siehe Nordend (Berg)
 zwei Stadtteile von Frankfurt am Main, siehe Frankfurt-Nordend
 ein Stadtteil von Offenbach am Main, siehe Offenbach-Nordend
 eine Ortslage im Ortsteil Rosenthal des Berliner Bezirkes Pankow, siehe Berlin-Nordend